De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2014 was de zeventiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 26 oktober 2014 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Esteve Rabat werd gekroond tot kampioen in de Moto2 met een derde plaats in de race, waardoor zijn concurrent en teamgenoot Mika Kallio hem niet meer in kon halen.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Maleisië